Bahía de Banderas - um município do estado do Nayarit, no México

Pessoas 
Antonio Banderas
Marco Banderas

Desambiguações de sobrenomes